Csehország
 Rudka, település a Brno-vidéki járásban
 Lengyelország
 Rudka, település a Kárpátaljai vajdaságban
 Rudka, Wierzchosławice községhez tartozó település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Rudka, Wojnicz községhez tartozó település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Rudka, település Radomsko járásban, a Łódźi vajdaságban
 Rudka, település a Rawa járásban, a Łódźi vajdaságban
 Rudka, Chełm községhez tartozó település a Lublini vajdaságban
 Rudka, Ruda-Huta községhez tartozó település a Lublini vajdaságban
 Rudka, település a Krasnystaw járásban, a Lublini vajdaságban
 Rudka, település a Tomaszów Lubelski járásban, a Lublini vajdaságban
 Rudka, település Łosice járásban, a Mazóviai vajdaságban
 Rudka, település Mińsk járásban, a Mazóviai vajdaságban
 Rudka, település Czarnków-Trzcianka járásban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
Rudka, település Szamotuły járásban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Rudka, település a Bielsk járásban, a Podlasiei vajdaságban
 Ruska, település a Sokółka járásban, a Podlasiei vajdaságban
 Rudka, település a Pomerániai vajdaságban
 Rudka, település Końskie járásban, a Szentkereszt vajdaságban
 Rudka, település Ostrowiec járásban, a Szentkereszt vajdaságban
 Rudka, település Varmia-mazúriai vajdaságban
 Ukrajna
 Rudka, település a Csernyivci járásban, a Csernyivci területen
 Rudka, település a Zasztavna járásban, a Csernyivci területen
 Rudka, település a Dnyipropetrovszki területen
 Rudka, település a Dunajvci járásban, a Hmelnickiji területen
 Rudka, település a Csemerivci járásban, a Hmelnickiji területen
 Rudka, település a Lvivi területen
 Rudka, település a Herbinkai járásban, a Poltavai területen
 Rudka, település a Lohvicai járásban, a Poltavai területen
 Rudka, település a Volodimireci járásban, a Rivnei területen
 Rudka, település a Demidivkai járásban, a Rivnei területen
 Rudka, település a Szumi területen
 Rudka, település a Ternopili területen
 Rudka, település a Kaminy-Kasirszkiji járásban, a Volinyi területen
 Rudka, település a Koveli járásban, a Volinyi területen
 Rudka, település a Manevicsi járásban, a Volinyi területen
 Rudka, település a Zsitomiri területen